Марія Австрійська

Персоналії 
 Елеонора Марія Австрійська
 Марія Романівна (Австрійська)